Adolf Hurwitz (1859 - 1919)
 Gregg Hurwitz – amerykański pisarz
 Twierdzenie Hurwitza
 (25237) Hurwitz

Zobacz też 
 Hurwic